Jarod est un prénom d'origine hébraïque. Il signifie « Celui qui descendra ».

Personnage de fiction
Jarod Shadowsong, personnage de la série de jeux vidéo Warcraft ;
Jarod est le nom du héros de la série télévisée américaine Le Caméléon

Prénom
Jarod, rappeur français ;
Jarod Stevenson, basketteur américain ;
Jarrod Skalde, joueur canadien de hockey sur glace ;
Jarrod Smith, footballeur néo-zélandais ;
Jarrod Washburn, joueur américain de baseball.

Prénom hébraïque
Homonymie de prénom
Prénom masculin